Akwizycja (z łac. acquisitio – nabywanie) – nabycie, nabytek.

W marketingu to:
 zjednywanie, pozyskiwanie klientów,
 zbieranie zamówień,
 zawieranie umów dotyczących dostawy produktów lub wykonanie usług.

Wszystkie te czynności mogą być wykonywane w siedzibie i przez pracowników producenta zatrudnionych w służbach akwizycji i marketingu, ale zwykle skuteczniejsza jest praca w terenie, a mniej kosztowna – wykonywana przez pośredników. Zwykle wynagradzani są oni prowizją od wartości transakcji.

Akwizycją zajmują się: akwizytor, będący zwykle pracownikiem producenta oraz przedstawiciel handlowy (agent), będący z reguły pośrednikiem. Podróżujący przedstawiciel handlowy to komiwojażer. Obecnie często używana jest angielska nazwa – sales representative.

Zobacz też 

 sprzedawca
 przejęcie przedsiębiorstwa (akwizycja)

Przypisy 

Marketing
Handel